Spargelstraße steht für:

 Badische Spargelstraße
 Niedersächsische Spargelstraße
 Spargelstraße Schleswig-Holstein